Coal (en.: Kohle) steht für:

Orte:
 Coal (Missouri)
 Coal (West Virginia)
Weiteres
 Peak Coal,  Kohlefördermaximum 
 Rolling Coal, Art der Luftverschmutzung
 Coal India, indisches Bergbauunternehmen 
 Coal Rock, Antarktika
 Coal (Album), Album der Progressive-Metal-Band Leprous
 Coal (Band), schweizerische Band

Siehe auch:
 Coal Bed Methane
 Coal City 
 Coal Creek
 Coal Creek Township
 Coal Harbour 
 Coal Hill
 Coal Hollow 
 Coal Island 
 Coal Lake 
 Coal River 
 Coal Run 
 Coal Township 
 Coal Valley 
 North American Coal
 Coale
 Cole
 Kohl (Begriffsklärung)